Ма́гнум, magnum (от  — «большое, великое»):

 Магнум (оружие) — оружие и патрон повышенной мощности под данный тип оружия.
 Магнум (бутылка) — бутылка шампанского объёмом 1,5 литра.

Искусство
 Magnum opus (магнум опус) — лучшая, самая известная работа музыканта, художника и т. д.
 Magnum Photos (с 1947) — международное кооперативное объединение фотографов.

Персоналии
 Magnum — псевдоним финского рок-музыканта Сами Волькинга (род. 1973).

Ритейл
 Magnum — крупнейшая торгово-розничная сеть Казахстана.

Транспорт
 Magnum — обозначение самолёта Як-30 по классификации НАТО.
 Renault Magnum (1990—2014) — магистральный грузовой автомобиль-автопоезд.
 Magnum — разведывательный спутник США.
 Магнум — ракета-носитель, разработанная НАСА.

Кинематограф
 «Частный детектив Магнум» (1980—1988) — американский телесериал.

Музыка
 Magnum — британская группа, играющая хард-рок.

Другое
 Magnum Opus — в алхимии процесс поиска философского камня.

См. также